Tristan (anciennement Tristan & America) est une entreprise canadienne de vêtements fondée en 1973 par Denise Deslauriers et Gilles Fortin. Le siège est à Montréal.
Ses trois marques sont Tristan, West Coast et L'Officiel. La compagnie exploitait aussi la franchise de l'espagnol Mango au Canada, jusqu'en 2007.

La société exploite 77 magasins au Canada et aux États-Unis, principalement sous le nom de Tristan et West Coast.

Le , en raison de la Pandémie de Covid-19 au Québec, Tristan demande la protection contre ses créanciers.

Références

Entreprise du secteur du textile ayant son siège au Canada